El apellido japonés Konoe (近衛) puede referirse a:
 Emperador Konoe, emperador de Japón.
 Familia Konoe, una rama de la familiar Fujiwara.
 Fumimaro Konoe (1891 – 1945), 34º, 38º y 39º primer ministro de Japón.
 Jūshirō Konoe (1914 – 1977), actor de jidaigeki.

En la literatura antigua, Konoe se escribía Konoye.

Apellidos japoneses